

Localidades

Saint-Georges-du-Bois (Charente-Maritime)
Saint-Georges-du-Bois (Maine-et-Loire)
Saint-Georges-du-Bois (Sarthe)

Desambiguações de topônimos